Droge steht für:

 Droge, rauscherzeugende Substanz
 Droge (Pharmazie), Arzneidroge: haltbar gemachte Teile von Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroorganismen

 Otto Droge (1885–1970), deutscher Architekt

Drogen steht für:
 Drogen (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Die Drogen, deutsche Indie-Pop-Band (2008–2012)

Siehe auch:

 Dröge (Begriffsklärung), Droege